Тверь, век 20-й — многосерийный документальный фильм, посвящённый истории города Твери в XX веке. Каждая серия фильма описывает события, происходившие в городе за один год, с 1900 по 2000, всего 101 серия. Фильм производился Независимой студией телевизионных программ «Акценты» с 1998 по 2002 годы, параллельно демонстрируясь на тверском телеканале «Пилот». Удостоен премии Тэфи-Регион-2002 в номинации «Лучшая просветительская программа».

Примечания 

Телепередачи по алфавиту
Документальные фильмы 1998 года
Документальные фильмы России
Исторические научно-популярные фильмы
Телефильмы России
Фильмы России без категоризации по годам
История Твери
Научно-популярные фильмы России